Reinheit steht für:
 Ergebnis des Putzens; siehe Reinigung (Instandhaltung)
 Rituelle Reinheit, religiöses Konzept 
 Stoffreinheit, Mengenanteil eines erwünschten Stoffs am Gesamtgemisch
 Qualitätsmerkmal eines Diamanten; siehe Diamant#Reinheit (clarity)
 Feingehalt, Massenanteil des höchstwertigen Edelmetalls in einem metallischen Gegenstand

Siehe auch: 

 Reinigung
 Optische Reinheit in der Stereochemie
 Reinheitsgrad
 Verschmutzung